Agazi Asaturovich Achverdov (1907 -  ) foi um botânico  armênio .

Ligações externas
  

Botânicos da Armênia